Pitangueirense – abitanti di Pitangueiras (Paraná)
Pitangueirense – abitanti di Pitangueiras (San Paolo)